HMS „Albion” – nazwa noszona przez dziewięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Albionu, archaicznej nazwy Wielkiej Brytanii:

  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1763 roku, rozbity w 1797 roku.
  – 22-działowy slup zakupiony w 1798 roku, sprzedany w 1803 roku.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1802 roku, rozebrany w 1836 roku.
  – kuter w służbie w 1808 roku.
  – kuter w służbie w 1812 roku.
  – 90-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1842 roku, rozebrany w 1884 roku.
  – pancernik typu Canopus zwodowany w 1898 roku, sprzedany w 1919 roku.
  – lotniskowiec typu Centaur zwodowany w 1947 roku, sprzedany w 1973 roku.
  – okręt desantowy-dok typu Albion zwodowany w 2003 roku, w czynnej służbie.

Albion